Näversjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näversjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Näversjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (34,3 ha)
Näversjön, Jämtland, sjö i Ragunda kommun,  (25,5 ha)
Öster-Näversjön, sjö i Krokoms kommun,  (3,22 km²)
Näversjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (11,7 ha)
Näversjön (Åsele socken, Lappland, 713425-158903), sjö i Åsele kommun,  (1,76 km²)
Näversjön (Åsele socken, Lappland, 715072-157325), sjö i Vilhelmina kommun,  (60,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn